Максимов Юрій Вільйович — український футбольний тренер, головний тренер українського клубу «Ворскла».
 Максимов Юрій Павлович — радянський військовий діяч.
 Максимов Юрій Сергійович — радянський український актор.